Илиндан, хришћански и народни празник који се слави 20. јула по јулијанском календару, односно 2. августа по грегоријанском календару
 Дан републике (Северна Македонија), државни празник у Северној Македонији
 Општина Илинден, општина у Северној Македонији
 Илинден (насеље), насеље и седиште истоимене општине у Северној Македонији
 Илинден (ТВ серија), југословенска ТВ серија из 1982. године